Fonzi est un patronyme porté notamment par :

 Dolores Fonzi (1978-), actrice argentine ;
 Giuseppe Fonzi (1991-), coureur cycliste italien :
 Tomás Fonzi (1981-), acteur argentin.